Geilfus ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Daniel Eduard August Andreas Geilfus, ab 1903 Georg Edward (1869–1969), deutscher Lyriker, Schriftsteller, Journalist, Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Bibliothekar
 Georg Geilfus (1815–1891), deutsch-schweizerischer Revolutionär und Lehrer
 Heinz Geilfus (1890–1956), deutscher Werbegrafiker, Cartoonist und Jagdmaler